Pavel Kotov era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Luca Nardi ha sconfitto Sasi Kumar Mukund con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Jay Clarke (quarti di finale)
  Cedrik-Marcel Stebe (semifinale, ritirato)
  Christian Harrison (quarti di finale)
  Wu Tung-lin (secondo turno)

  Alexander Ritschard (primo turno) 
  Gonçalo Oliveira (primo turno) 
  Zsombor Piros (semifinale) 
  Evan Furness (secondo turno)

Qualificati 

  Elliot Benchetrit (quarti di finale)
  Sasi Kumar Mukund (finale)
  Alexandar Lazarov (primo turno)

  Michael Vrbenský (secondo turno) 
  Denis Yevseyev (secondo turno) 
  Aldin Šetkić (primo turno)

Lucky loser 

  Adrian Andreev (primo turno)

Wildcard 

  Luca Potenza (quarti di finale)
  Stefano Napolitano (primo turno)

  Lorenzo Angelini (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Città di Forlì I 2022